Ligusticum cuatrecasasii är en flockblommig växtart som beskrevs av Carlos Pau. Ligusticum cuatrecasasii ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
cuatrecasasii